Акра (Крим) — старовинне античне місто, що існувало приблизно з VI ст. до н. е. по IV ст. н. е. Знаходиться на території сучасної України в Криму. Припинило своє існування внаслідок підняття рівня світового океану та зсуву літосферних плит. На сьогодні в затопленому місті що повністю пішло під воду все ще зберігся захисний мур завтовшки 2 м та залишки стародавніх будівель. Саме місто за тогочасними мірками не є великим, всього лише 4 гектари, але наявність захисного муру говорить про його самодостатність в тогочасному Боспорському царстві.
 Акра — річка в Українських Карпатах.
 Акра — ( — Акко,  — Акка, , зах.європейські мови: Acre, St. Jean d'Acre) — одна з назв стародавнього міста Акко.
 Акра — квартал в Єрусалимі.
 Акра — фортеця в Сирії.
 Акра — місто і однойменний округ в мухафазі Найнава в Іраку.
 Акра (місто) — візантійська фортеця, яка розташована в районі мису Акін біля міста Черноморець на узбережжі Чорного моря на території сучасної Болгарії.